Dolmàtovo (Briansk), localitat de la província de Briansk, a Rússia
 Dolmàtovo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia